Clotilde (en fait Chrothildis) et Doda sont les prénoms d'une ou deux reines des Francs, épouse(s) du roi mérovingien  (651 690-691). 

La majorité des historiens considèrent qu'elles sont une seule et même personne. 

Les documents contemporains montrent que Chrothildis fut régente après la mort de . De son côté, Doda serait peut-être fille d'Ansegisel et de Begga.

Nom 

Bien que le Liber Historiae Francorum la nomme Clotilde, les chartes et diplômes contemporains la nomment Chrotechildis ou Chrothildis, soit Rothilde, ainsi que l'a montré Karl-August Eckardt. Quant au nom de Doda, il apparaît dans la mention de leur sépulture, réalisée au  dans l'église Saint-Vaast d'Arras : « Théodoric, roi des F(rancs et) la reine Doda ». L'épitaphe précise également : « Le roi Théodoric […] repose ici, avec sa femme Doda ».

Certains auteurs considèrent que Clotilde et Doda sont deux femmes distinctes, mais dans sa première édition des Ancêtres de Charlemagne, Christian Settipani estime que Doda est une forme hypocoristique de Clotilde. Cependant, dans la seconde édition, il revient sur cette position, prenant en compte différents arguments :
 bien que l'épitaphe soit tardive et en contradiction avec les diplômes contemporains, il est peu probable qu'elle soit inventée, d'une part parce qu'il était facile pour l'auteur de l'épitaphe de trouver le nom de Clotilde, d'autre part parce que  étant fondateur et bienfaiteur de Saint-Vaast, l'église devait alors posséder des documents inédits mentionnant Dode ;
 le nom de Dode  offre peu de similitudes avec Chrotechildis et serait plutôt une forme hypocoristique d'un prénom comme Theoda ;
  aurait pu être polygame, comme ce fut le cas de plusieurs autres rois mérovingiens, avec Clotilde comme épouse principale et Doda comme épouse secondaire.

Biographie 
, bien que roi, est sous la coupe des différents maires du palais : Ébroïn (en 673), Leodegar (675-676), Ébroïn de nouveau (676-680), Waratton (680-686) et Berchaire (686-687) lequel est vaincu par Pépin le Jeune, maire du palais d'Austrasie qui réunifie les trois royaumes francs et domine le roi.
 
 meurt en 691. Clotilde lui survit et devient régente du royaume au nom de son fils Clovis jusqu'à la date du , qui pourrait être celle de son décès. Elle est enterrée avec son mari dans l'abbaye Saint-Vaast d'Arras.

Cependant, l'épitaphe de Doda lui attribue une date de décès du .

Mariage et enfants 

Si Clotilde et Doda sont deux reines distinctes, alors la première est la mère de  (678 695), roi des Francs, puis qu'elle en fut sa régente.

Par contre, il est difficile de déterminer la mère de  (711), roi des Francs et autre fils assuré de .

Deux autres enfants sont attribués à , mais de manière hypothétique. Dans les deux cas les hypothèses qui conduisent à cette conclusion font que la mère ne peut être que Doda :
  (718), roi des Francs. La question de la parenté entre  et  est assez complexe, d'une part parce qu'aucun document contemporain ne la précise, d'autre part parce que les quelques sources tardives qui la mentionnent sont souvent contradictoires entre elles et avec les autres données connues (voir cet article). Il semble cependant que, compte tenu de la restitution des différentes confusions qui ont induit ces incohérences,  soit le fils de  et de Doda ;
 plus marginalement est proposée comme fille Bertrade, fondatrice de l'abbaye de Prüm et mère du comte Caribert de Laon.

Filiation de Dode 

Sa filiation n'est pas mentionnée par les textes contemporains. Tout au plus a-t-on la Chronicon d'Adémar de Chabannes qui écrit à la fin du  qu'en 717 « Charles Martel […] s'empare de Plectrude, sa belle-mère […] et place sur le trône Clotarius, son cousin, fils de Clodoveus, qui était le fils de Dagobert ». Même si la filiation de  est erronée et résulte d'une confusion avec , la mention du cousinage entre  et Charles Martel peut être exacte. Comme ni Charles, ni ses parents ne sont des mérovingiens, le lien de parenté passe probablement par la mère de Clotaire.

D'autres arguments militent dans ce sens :
 plusieurs parents proches de Bertrade de Prüm, portent des noms mérovingiens ce qui milite pour une parenté entre Bertrade de Prüm et les Mérovingiens ;
 Pépin le Bref  et son épouse Bertrade de Laon possédaient chacun la moitié de deux villas, une à Rommersheim, l'autre à Rheinbach et tenaient chacun leur moitié de leur père respectif. Cela suppose un partage de ces propriétés à une génération relativement récente. Caribert, le père de Bertrade de Laon, tenait ses propriétés de sa mère Bertrade de Prüm.

Une première explication a été avancée, considérant que Plectrude, belle-mère de Charles Martel, est une parente proche de Bertrade de Prüm, explique qu'il y a eu partage de la villa entre Plectrude et Bertrade, qui seraient sœurs, mais ce raisonnement ne rend pas compte de la transmission des noms mérovingiens. Maurice Chaume propose une autre solution, que Bertrade de Prüm soit une fille de  et de Dode, elle-même fille d'Ansegisel et de Begga, donc sœur de Pépin le Jeune, le père de Charles Martel. On retrouve le prénom de Dode porté par la mère d'Ansegisel. Cette proposition explique également le cousinage entre  et Charles Martel.

Généalogie 

{{arbre généalogique| CLO |-|-|v|-|-| THI |-|-|-|-|Y|-|-|-|-| DOD | | PEP | CLO=Clotilderégente 
                                                  | THI=roi des Francs(690-691)| DOD=Dode
                                                  | PEP=Pépin de Herstalmaire du palais(645 714)}}

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Place de la femme dans la France mérovingienne
 Généalogie des Mérovingiens
 Hypothèses généalogiques sur les Mérovingiens
 Faux Mérovingiens

Reine de France du VIIe siècle
Mérovingiens
Décès en 692
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque